Cezary Pomarański (ur. 1957)
 Stefan Pomarański (1893-1944)